Spojení písmen O a I může mít různé významy:

OI 
 GW-OI – kód ISO 3166-2 pro region Oio v Guineji-Bissau
 Občanský institut – český konzervativní think tank

Oi 
 Oi! – hudební styl
 Oi (národ) 
 Oi (singl) – singl skupiny Scooter

O-I 
 O-I – japonský prototyp supertěžkého tanku